Hulun – alleanza di tribù Jurchen del tardo XVI secolo
Lago Hulun – grande lago della pianura di Hulun Buir